De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) is de overkoepelende organisatie van fietsclubs in Nederland. 

Wielersportbond NTFU behartigt de belangen van de sportieve racefietser, de mountainbiker en de recreatieve fietser, de branches die wielertoerisme worden genoemd. De NTFU is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF en mountainbike-organisatie IMBA Europe. 

Bij de NTFU zijn ruim 500 verenigingen en stichtingen aangesloten en meer dan 77.000 leden (2021). 

De NTFU geeft jaarlijks een toertochtenkalender uit op hun platform Fietssport waarin meer dan 2.500 toertochten zijn opgenomen.

Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Wielrijden
Wielertoerisme